Michael Schultz peut désigner :
 Michael Schultz (1938-), un producteur et réalisateur américain ;
 Michaël Schultz, un personnage de fiction.